Рафаэль Надаль - победитель турнира.

Сеянные 
Все сеянные начинают турнир со 2 круга.

  Рафаэль Надаль (Титул)
  Роджер Федерер (Полуфианл)
  Новак Джокович (Четвертьфинал)
  Энди Маррей (Финал)
  Николай Давыденко (Снялся с турнира)
  Хуан Мартин Дель Потро (Четвертьфинал)
  Энди Роддик (Полуфианл)
  Жиль Симон (Третий раунд)
  Гаэль Монфис (Второй раунд)
  Фернандо Вердаско (Четвертьфинал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Третий раунд)
  Давид Феррер (Четвёртый раунд)
  Джеймс Блейк (Третий раунд)
  Давид Налбандян (Четвёртый раунд)
  Томми Робредо (Четвёртый раунд, снятие с турнира)
  Станислас Вавринка (Четвёртый раунд)
  Фернандо Гонсалес (Четвёртый раунд)
  Радек Штепанек (Второй раунд)
  Марин Чилич (Третий раунд)
  Марди Фиш (Второй раунд)
  Томаш Бердых (Второй раунд)
  Игорь Андреев (Четвёртый раунд)
  Ришар Гаске (Третий раунд)
  Марат Сафин (Третий раунд)
  Робин Содерлинг (Второй раунд)
  Дмитрий Турсунов (Третий раунд)
  Иво Карлович (Третий раунд)
  Марио Анчич (Второй раунд, снятие с турнира)
  Райнер Шуттлер (Второй раунд)
  Юрген Мельцер (Третий раунд)
  Николас Кифер (Третий раунд)
  Поль-Анри Матьё (Третий раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Финальные раунды

Ссылки 
 

BNP Paribas Open 2009